Love Is the Message – album degli MFSB del 1973
 Love Is the Message – singolo degli MFSB del 1974
 Love Is the Message – album di Misia del 2000
 Il messaggio è l'amore (Love Is the Message) – episodio della prima stagione della serie televisiva Pose